Lophomyrtus är ett släkte av myrtenväxter. Lophomyrtus ingår i familjen myrtenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Lophomyrtus